Gümüşhane (provincie), een provincie van Turkije
Gümüşhane (district), een district in deze provincie
Gümüşhane (stad), de hoofdstad van deze provincie